

Sigle 
 Matrice extracellulare
 Medieval European Coinage – serie di 13 volumi sulla monetazione medievale, coordinati da Philip Grierson
 Mercato europeo comune
 Middle East Command – esercito britannico in Egitto durante la Seconda guerra mondiale
 Middle Eastern Coalition – coalizione del videogioco Battlefield 2
 Midwest Express Center
 Milan Expo Committee – comitato giovanile per Milano Expo 2015
 Movimento ecclesiale carmelitano – movimento fondato nel 1993 da Antonio Sicari
Multi-access Edge Computing – tecnologia di networking in uso nelle reti 5G

Codici 
 MEC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Eloy Alfaro di Manta (Ecuador)
 mec – codice ISO 639-3 della lingua mara